Nyang Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nyang Qu (vattendrag i Kina, lat 29,42, long 94,37), Tibet, 
 Nyang Qu (vattendrag i Kina, lat 29,32, long 88,87), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar